Pseudo-code, une écriture informatique.
 Pseudo Code, un groupe belge de rock (Bene Gesserit).